W Polsce
 Łaniewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński  
 Łaniewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów
 Łaniewo – gromada
Zobacz też: Łaniewo-Leśnictwo